Vienna pode se referir a:

Localidades
Vienna (Dacota do Sul)
Vienna (Geórgia)
Vienna (Illinois)
Vienna (Luisiana)
Vienna (Missouri)
Vienna (Maryland)
Vienna (Virgínia)
Vienna (Virgínia Ocidental)

Outros
Vienna (álbum de Ultravox)
Vienna (programa)
Rockstar Vienna
397 Vienna
Vienna Teng

Ver também 
Viena
 Vienne
Desambiguações de topônimos